Вулиця Лемківська —  — назва вулиць у різних населених пунктах України, держав колишнього СРСР та інших країн Європи.



Вулиця Лемківська 
 Вулиця Лемківська — вулиця в Бориславі.
 Вулиця Лемківська — вулиця в Дрогобичі.
 Вулиця Лемківська — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Лемківська — вулиця у Калуші.
 Вулиця Лемківська — вулиця у Львові.
 Вулиця Лемківська — вулиця у селі Постав-Мука, Чорнухинського району, Полтавської області.
 Вулиця Лемківська — вулиця у селі Сокільники, Пустомитівського району, Львівської області.
 Вулиця Лемківська — вулиця у Стрию.
 Вулиця Лемківська — вулиця у Тернополі.
 Вулиця Лемківська — вулиця у Червонограді Львівської області.
 Вулиця Лемківська — вулиця у Чернівцях.

Площа Лемківська 
 Площа Лемківська — площа у Києві.

Вулиці